Curupayty, Curupaity, Curupaití o Curupaytí puede referirse a:

Localidades
 Curupaity, localidad de la Argentina.
 Puerto Curupayty, localidad de Paraguay, Departamento de Alto Paraná

Historia
 Batalla de Curupaytí (1866), enfrentamiento militar durante la Guerra de la Triple Alianza;
 Paso de Curupayty
 Fuerte de Curupayty, fuerte militar paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza;
 Disputa de Curupayty y Lomas de Pedro González, Paraguay.